Utacapnia är ett släkte av bäcksländor. Utacapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småbäcksländor
Utacapnia